I risultati completi del motomondiale 1975 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500

Classifica piloti

Classe 350

Classifica piloti

Classe 250

Classifica piloti

Classe 125

Classifica piloti

Classe 50

Classifica piloti

Classe sidecar 

Classifica equipaggi

Note

Collegamenti esterni

 1975